Barići (Bośnia i Hercegowina)
 Barići (Chorwacja)